Ganges puede corresponder a:

 Ganges, río que nace en el norte de la India.
 Ganges (canción), canción de Luis Alberto Spinetta en Pelusón of milk.
 Ganges (Hérault), localidad de Francia, en el Departamento del Hérault.
 Ganges (película), documental colombiano de 2019.